Virtual machine
 Virtuti Militari